Уваровский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Уваровский сельсовет — Курганская область, Мокроусовский район.
 Уваровский сельсовет — Нижегородская область, Бутурлинский район.
 Уваровский сельсовет — Пензенская область, Иссинский район.
 Уваровский сельсовет — Смоленская область, Ельнинский район.
 Уваровский сельсовет — Тверская область, Торопецкий район.
 Уваровский сельсовет — Ульяновская область, Кузоватовский район.